Жи́здра — река в России, левый приток Оки. Протекает по территории Калужской области, на небольшом участке течение проходит по территории Тульской области.

Описание 

Длина — 223 км, площадь водосборного бассейна — 9170 км². Берёт начало в болотистой местности к северу от деревни Заболотье (10 км к востоку от города Людиново). Течёт по Среднерусской возвышенности. В верхней половине общее направление течения — восточное, в нижней половине течёт на северо-восток. Впадает в Оку чуть выше села Перемышль.

На реке расположены города Жиздра и Козельск. На берегу реки располагается монастырь Оптина пустынь.

Гидроним балтийского происхождения — его могло оставить племя голядь. Жиздра — это «крупный песок, галька» (ср. ).

Гидрология 
Питание снеговое и дождевое. Среднегодовой расход воды — около 35 м³/с (в районе Козельска). Замерзает в конце ноября, вскрывается в начале апреля. Река сплавная ниже Козельска. В бассейне реки Жиздры — 28 притоков длиной более 10 км и 101 приток длиной менее 10 км с общей длиной 270 км.

Притоки 
(расстояние от устья, указана длина крупнейших притоков)

 5 км (пр): Песочня (нижн.)
 17 км (лв): Большая Гвидка
 23 км (пр): Чертовская
 27 км (лв): Озерчанка
 30 км (пр): Песочная
 35 км (лв): Серёна (дл. 108 км)
 56 км (лв): Клютома
 58 км (лв): Другуска
 63 км (пр): Сосенка
 66 км (пр): Грязна
 81 км (лв): руч. Лукосна
 82 км (пр): Ямная
 87 км (пр): Трошенка
 92 км (пр): Вытебеть (дл. 133 км)
 103 км (пр): Красная
 105 км (лв): Дрисенка
 106 км (пр): Амжеронка
 118 км (лв): Медведка
 124 км (лв): Коща
 129 км (лв): Вязовенка
 134 км (пр): Рессета (дл. 123 км)
 153 км (лв): Вёртинка
 156 км (лв): Брынь (дл. 69 км)
 165 км (лв): Драгожань
 171 км (лв): Песочня (средн.)
 179 км (лв): Ясенок
 190 км (пр): Песочня (верхн.)
 200 км (пр): Потья

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Белёв до города Калуга, без рек Упа и Угра, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100512110000019630.

Галерея

Примечания

Литература 
  (обл.)
 
 
 
 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Калужской области
Реки Тульской области